Charles Abbot peut faire référence à :
 Charles Abbot (1757-1829), 1er baron Colchester ; 
 Charles Abbot (1798-1867), 2e baron Colchester ;
 Charles Greeley Abbot (1872-1973), astrophysicien et astronome américain ;
 Charles Abbot (1761-1817), botaniste et entomologiste britannique ;
 Charles S. Abbot (né 1945), amiral américain.

Voir aussi